No Boundaries – album The 5 Browns
 No Boundaries – album Michael Angelo Batio
 No Boundaries – album Evy Cassidy
 No Boundaries – album Sertab Erener
 No Boundaries – album Ladysmith Black Mambazo
 No Boundaries – album Alexandera Rybaka
 No Boundaries – album Natalie MacMaster
 No Boundaries – singel Krisa Allena i Adama Lamberta